2003 Summer Vacation in SMTOWN.com es un álbum de 2003 para el SM Town. Estimulado por el éxito del año anterior, este es el segundo álbum de vacaciones de verano de SM Entertainment. Una intensa promoción, tres videos musicales fueron liberados por las tres pistas de colaboración. Oficialmente, este fue el último álbum de los grupos Shinhwa' y M.I.L.K. Sin embargo, solo y Hyun Jin y Jae Young de M.I.L.K. participaron en el álbum, con los otros miembros proporcionan cameos en los videos musicales. El contrato de Shinhwa ya había acabado en este punto, pero el tema me Pray 4 U fue pre-grabado antes de su partida.

Lista de canciones 
 Hello! Summer! - SM Town
 Paradise - Fly to the Sky, Lee Ji Hoon, Ji Yeon, Hyun Jin
 연인처럼 (Fell Like) - Shoo
 Destiny -
 Summer in Dream - Moon Hee Jun, Shoo, BoA, Jae Won, Hyun Jin, Jae Young
 Romeo - BoA
 I Pray 4 U (Remix) - Shinhwa
 연가 - Kangta
 오직 좋은 사랑뿐 - Yoo Young Jin
 그림으로 떠나는 여행 - Kangta, Dana, Lee Ji Hoon, Jin Young, Ji Yeon
 Pray - Isak N Jiyeon
 기억속의 꿈 (Dream of Memory) - Choo Ka Yul
 그대에게 - Moon Hee Jun
 Give Me a Chance - Black Beat
 Dear My Friend - Dana

Referencias

Enlaces externos 
 SM Entertainment

Álbumes de 2003
Álbumes de SM Entertainment

en:SM Town